Pedro II (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Peter II van Brazilië (Dom Pedro II), van 1831 tot 1889 keizer van Brazilië 
 Peter II van Aragón (Pedro II de Aragón), tussen 1198 en 1213 koning van Aragón en graaf van Barcelona 
 Peter II van Portugal (Dom Pedro II de Portugal), koning van Portugal van 1683 tot 1706

Zie ook 
 Peter II (''doorverwijspagina)